Hahm ist der Familienname folgender Personen:

 David E. Hahm (* 1938), US-amerikanischer Altphilologe
 Hahm Eun-jung (* 1988), südkoreanische Sängerin und Schauspielerin
 Konrad Hahm (1892–1943), deutscher Volkskundler, Direktor des Museum für Deutsche Volkskunde
 Lotte Hahm (1890–1967), deutsche Aktivistin der ersten Lesbenbewegung
 Walter Hahm (1894–1951), deutscher Offizier und General der Infanterie im Zweiten Weltkrieg